DreamLeague Season 8  — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории мейджор (Разыгрываются 1.000.000$ и 1500 баллов), организованный компанией DreamHack, который прошел в Йёнчёпинге в декабре 2017 года.

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 28 сентября - 17 ноября 2017 и определили команды, которые поедут в Йёнчёпинг для участия в финальной части соревнования.

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона: Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Америка и Южная Америка в финал турнира вышли по одной лучшей команде. Регионы Европа и СНГ участвовали в одном отборочном турнире, на котором разыгрывались 4 путёвки в финальную часть турнира.

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Квалификация в регионе Европа и СНГ

Турнирная таблица

Финальная часть  
Участие в турнире приняли 8 команд. Коллективы сыграли друг с другом матчи до двух побед. Проигравшая команда попадает в нижнюю сетку где продолжает борьбу.

Результаты

Примечания 

Dota 2 Major
Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте